Plaats in Indonesië
 Sumber Pinang (Pakusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sumber Pinang (Mlandingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java